Barbarigo je lahko:
 Ljudje
 Barbarigo, priimek več znanih ljudi 
 Šolstvo
 Collegio Vescovile Barbarigo

 Vojaštvo
 Barbarigo (podmornica)